Arisz város Kazahsztánban
 Árisz, férfinév
Sport
 Árisz, egy ciprusi labdarúgócsapat
 Árisz, egy görög labdarúgócsapat